Francesc Canals i Ambrós, benefactor barceloní.
 Francesc Canals Frontera, historiador balear.
 Francesc Canals i Gassió, militar català.
 Francesc Canals i Vidal, filòsof i teòleg català.